Skallerup Sogn henviser til flere artikler:
 Skallerup Sogn (Hjørring Kommune) – et sogn i Hjørring Kommune og i Hjørring Provsti
 Skallerup Sogn (Morsø Kommune) – et sogn i Morsø Kommune og i Morsø Provsti